

Biografia 
Fabijan Blasković nacque sull'isola di Solta il 14 maggio 1729 da una povera famiglia di pescatori. Il 24 dicembre 1752 ricevette l'ordinazione sacerdotale e gli venne affidata la chiesa di San Giovanni Battista nella sua città natale. Il 15 dicembre 1777, in seguito alla morte di suo zio, Stjepan Blasković, venne nominato vescovo di Macarsca. Ricevette la consacrazione episcopale dall'arcivescovo di Zara Giovanni Carsana.

Morì a Macarsca nel dicembre del 1820 all'età di 90 anni, dopo essere stato presbitero per 67 anni e vescovo per 42 anni. Fu l'ultimo vescovo di Macarsca.

Genealogia episcopale e successione apostolica 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale Scipione Rebiba
 Cardinale Giulio Antonio Santori
 Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
 Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
 Cardinale Ludovico Ludovisi
 Cardinale Luigi Caetani
 Cardinale Ulderico Carpegna
 Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
 Cardinale Gaspare Carpegna
 Cardinale Fabrizio Paolucci
 Cardinale Francesco Barberini
 Cardinale Angelo Maria Querini, O.S.B.Cas.
 Cardinale Lodovico Calini
 Arcivescovo Giovanni Carsana
 Vescovo Fabijan Blašković

La successione apostolica è:
 Vescovo Grgo Ilijić, O.F.M. (1797)

Collegamenti esterni 
 
Dati riportati su www.gcatholic.org alla pagina